De Gazet van Antwerpen Trofee 2003-2004 begon op 1 november met de Koppenberg en eindigde zoals gewoonlijk met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 22 februari. De Trofee telt dit jaar 7 crossen. De eindwinst was deze keer voor Bart Wellens.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

2003-2004
Veldrijden in 2003
Veldrijden in 2004